Андре́й Григо́рьевич Савины́х () — русский советский -новатор, доктор медицинских наук, профессор, академик АМН СССР.

Биография 
Андрей Савиных родился а в деревне Мерщины.

В 1913 году с отличием окончил Тобольскую духовную семинарию, в 1917 — медицинский факультет Томского университета.

В марте 1917 года был призван в армию, до декабря служил врачом перевязочного отряда 2-й Кубанской пластунской бригады в Эрзеруме (Кавказский фронт).

В декабре 1917 года, получив отпуск, выехал в Тобольск, где до мая 1919 работал сельским врачом, заведовал хирургическим и мужским психиатрическим отделениями губернской земской больницы; одновременно преподавал физиологию в Тобольской акушерско-фельдшерской школе.

С июня 1919 года до конца жизни работал в госпитальной хирургической клинике Томского университета (с 1931 — Томского медицинского института): ординатор, профессорский стипендиат (с 1921), старший ассистент (с 1924), приват-доцент (с 1928), доцент (с 1930), профессор, заведующий кафедрой госпитальной хирургии (с 1931; с 1939 одновременно — помощник по клинической части директора института). По совместительству работал заведующим хирургическим отделением (1925—1930), консультантом-хирургом (с 1930) Томской железнодорожной больницы; консультантом-хирургом Томского рупвода (с 1926); консультантом-урологом Института физических методов лечения (1934—1937).

Летом 1922, 1923, 1929, 1931 и 1932 годов силами организованных им хирургических отрядов оказывал хирургическую помощь в районах проживания коренных народов Сибири на севере Оби (Обдорск, Берёзов, Александров, Парабель, Каргасок, Нижне-Лумнокольское и др.). В 1932 году возглавил организованный им при мединституте филиал переливания крови Центрального института переливания крови; в 1936 стал научным руководителем организованного им Новосибирского областного онкологического института в Томске на 120 коек.

В годы Великой Отечественной войны — главный консультант эвакогоспиталей в Томске, заместитель председателя Томского комитета учёных. Пользуясь своими методами, выполнял операции удаления инородных тел из нижних отделов средостения, сердца, лёгких. Выполнил 2 уникальные операции на сердце (до него в мировой хирургии было сделано 3 операции).

По его инициативе на базе хирургической клиники Томского мединститута в 1951 году было открыто отделение Института экспериментальной патологии и терапии рака АМН СССР.

В 1930-е годы состоял членом правления Дома учёных, членом городского совета спортивного общества «Наука». Один из организаторов и первый председатель (1947—1953) Томского областного отделения Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний (член правления с 1953). Председатель хирургического общества Томской области.

В 1930-е годы — депутат Томского горсовета. Депутат (от Томской области) Совета Союза Верховного Совета СССР 2—5 созывов (с 1946 по 1962 год).

Скончался 26 февраля 1963 года в своём рабочем кабинете в клинике от злокачественной опухоли почки, похоронен на  Томска рядом с женой.

Семья 
Отец — Григорий Иванович Савиных (1865—1937), из вятских крестьян. Работал плотником, столяром, бондарем, маляром, стекольщиком, смолокуром. В 1895 году переселился вместе с семьёй в Сибирь; служил в речном пароходстве Обь-Иртышского бассейна матросом, затем капитаном парохода. 26.4.1937 был арестован органами НКВД, 23.8.1937 решением Омского УНКВД приговорён к ВМН, расстрелян 30.8.1937 в Тобольске. Реабилитирован 4.1.1958.

Мать — Матрёна Игнатьевна, кружевница, вышивальщица.

Братья и сёстры: Анна (учитель), Антонина (врач-гинеколог), Галина (ботаник), Валентина (инженер), Анфиса (биолог), Иван (землемер), Никита (капитан парохода).

Жена — Мария Ивановна (урожд. Верховинская, 1892—1958), из тобольских мещан; работала воспитателем во Владимирском детском приюте в Томске. Помогала мужу в переводах с иностранных языков;
 дочь — Ольга (в замужестве — Осипова; 1927—2013), специалист в области языков народов Сибири, доктор филологических наук.
Жена (второй брак) — Е. М. Масюкова (1919—1986), профессор кафедры госпитальной хирургии Томского мединститута.

Научная деятельность 
Профессор (1931), доктор медицинских наук (1938, без защиты диссертации), действительный член АМН СССР (1944).

Основные направления исследований — проблемы хирургического лечения заболеваний органов грудной и брюшной полостей.

Предложил ряд хирургических операций:
 в начале 1920-х годов под руководством Н. И. Березнеговского в эксперименте изучил секреторную активность желудка после полной и частичной резекции его привратниковой части; разработал оригинальную методику формирования перегородки «павловского желудочка»;
 разработал:
 оригинальный метод удаления гидатидозного эхинококка, формализации альвеолярного эхинококка;
 новые методики операций при диастазе прямых мышц живота;
 новый метод оперативной фиксации дистопированной и блуждающей почки;
 2 ноября 1943 года впервые в мировой практике успешно внеплеврально удалил пищевод, заменив его тонкой кишкой. Разработанная им методика удаления рака кардии и нижнего отдела пищевода позволила снизить частоту неблагоприятных исходов до 1 %;
 создал метод операции чрезбрюшинной медиастинотомии путём диафрагмокруротомия (доступ к средостению путём сагиттального рассечения диафрагмы и её ножек), способствовавший развитию хирургии средостения:
Самым замечательным открытием, прославившим советскую хирургию, является диафрагмокруротомия по А. Г. Савиных… Кто хоть раз проверил это в собственных руках, никогда не откажется от этого выдающегося достижения.
 создал оригинальный метод высокой спинномозговой анестезии совкаином, позволяющий оперировать на органах как брюшной, так и грудной полости.
Сконструировал и создал:
 уникальный хирургический инструментарий для всех этапов интрамедиастинальных операций, который используется в хирургической практике по сей день;
 электромагнитный металлоискатель для обнаружения и удаления осколков из средостения и органов грудной полости (совместно с сотрудниками Томского политехнического института).

Участвовал в работе международных, всесоюзных, республиканских конференций и съездов, в числе которых:
 XV Международный съезд хирургов (Лиссабон, 1953),
 Международный конгресс хирургов (Копенгаген, 1955),
 VII Международный конгресс по онкологии (Лондон, 1958),
 XVIII Международный хирургический конгресс (Мюнхен, 1959),
 VIII Международный конгресс травматологов и ортопедов (Нью-Йорк, 1960).
Выступал с докладами в Каролинской больнице (Стокгольм, 1955), в  (1956).

Член правления Всесоюзного научного общества хирургов, Всесоюзного общества онкологов; заместитель председателя Общества хирургов РСФСР; член Учёного медицинского совета М3 РСФСР, Учёного совета Международной ассоциации хирургов; член редколлегии журнала «Хирургия» и редакционного совета журнала «Клиническая медицина»;  редакционного отдела «Хирургия» 2-го издания Большой медицинской энциклопедии.

Создал свою школу хирургов, подготовил 36 кандидатов и 9 докторов наук. Автор более 100 научных работ.

Избранные труды 

 Савиных А. Г. Опыт работы и организации хирургической помощи на севере реки Оби в остяко-самоедско-тунгусских районах. — Томск : [б. и.], 1934. — С. 244—285. — (Отд. отт. из «Трудов Томск. гос. мед. ин-та, вып. 1, 2, 3. 1933 г.»)
 Савиных А. Г. Радикальное лечение рака кардии и нижнего отдела пищевода // Тр. / 24-й Всесоюз. съезд хирургов. — Харьков, 1938. — С. 516—519.
 Савиных А. Г. Секреторная деятельность желез желудка после полной и частичной резекции его привратниковой части : [(Эксперим. исслед.)] : [Доложено и извлеч. на 18-ом съезде рос. хирургов в Москве 29/IV 26 г.]. — Томск : Б. и., 1927. — 74 с. — (Отд. отт. из журн. «Сибир. архив теор. и клинич. медицины», т. 2, кн. 3-5, посвящ. памяти проф. Н. И. Березнеговского)

Награды и звания 
 первая премия Наркомздрава СССР (5000 руб., 1938) — за работу «Радикальное и консервативное лечение рака кардии и нижнего отдела пищевода»
 орден Трудового Красного Знамени (16.11.1938)
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Узбекской ССР (1940)
 заслуженный деятель науки РСФСР (18.1.1943)
 Сталинская премия второй степени (1943) — за работы по хирургическому лечению органов средостения, завершённые научным трудом «Чрезбрюшинная медиастинотомия и её значение в хирургической практике» (1942)
 два ордена Ленина (1953, 1961)
 медали
 Почётный член хирургических обществ — Ленинградского имени Н. Н. Пирогова, Куйбышевского, Новосибирского и Красноярского.

Память 
Именем А. Г. Савиных названы:
 госпитальная хирургическая клиника Сибирского медицинского университета;
 улица в Томске (бывшая Госпитальная).
На здании госпитальной хирургической клиники установлена мемориальная доска (2003).

Могила академика А. Г. Савиных на Южном кладбище является региональным памятником истории.

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 Задорожный А. А., Сакс Ф. Ф. Хирург А. Г. Савиных (1888—1963). — Томск: Красное знамя, 1996 (1997). — 229 с. — (Жизнь замечательных людей. Выдающиеся деятели отечественной медицины).
 
 
 
 Андрей Григорьевич Савиных : Библиогр. указатель / [Вступ. статья доц. Е. М. Масюковой] ; Томский гос. мед. ин-т. Кафедра госпитальной хирургии. Б-ка. — Томск : Изд-во Томского ун-та, 1965. — 40 с.

Ссылки 
 
 
 Андрей Григорьевич Савиных zdrav.tomsk.ru

Участники Первой мировой войны (Россия)
Депутаты Томского городского совета
Депутаты Совета Союза 2-го созыва
Депутаты Совета Союза 3-го созыва
Депутаты Совета Союза 4-го созыва
Депутаты Совета Союза 5-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Умершие от рака почки